

Sigle 
 Yeni Türkiye Partisi – Partito della Nuova Turchia, partito politico turco
 YouTube Poop –  tipo di parodia su YouTube caratterizzato da un miscuglio di materiali audio o video pre-esistenti.

Codici 
 YTP – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo di Tofino, Columbia Britannica (Canada)